Schmitten, commune suisse du canton de Fribourg
 Schmitten, commune suisse du canton des Grisons
 Schmitten, Allemagne